Falbalas bezeichnet:

 bis in das 19. Jahrhundert Falbeln, von der französischen Bezeichnung für Rüsche, Besatz oder übertragen Schnickschnack
 einen französischen Film von 1945, siehe Falbalas (Film)